Comyn bezeichnet:

 Comyn (Texas), Ort in Texas
 Die Adelskaste auf dem fiktiven Planeten Darkover aus der Romanreihe von Marion Zimmer Bradley

Comyn ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Comyn († nach 1320), schottische Adlige und Verschwörerin

 Alicia Comyn, 8. Countess of Buchan, schottische Adelige
 Elizabeth Comyn († 1372), englische Adlige
 Hugh Comyn (1876–1937), englischer Badmintonspieler

 Richard Comyn († 1178), anglonormannischer Adliger
 Walter Comyn, Earl of Menteith, schottischer Magnat